A Equipe Belga de Copa Davis representa a Bélgica na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação belga de Tênis/Royal Belgian Tennis Federation. Foi finalista do torneio em 1904 e em 2015.

Time atual

Equipe de 2015:
 Steve Darcis
 David Goffin
 Ruben Bemelmans
 Kimmer Coppejans

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe belga)

Bélgica
Tênis da Bélgica